Jem - uma cantora do País de Gales
JEM- sigla para o "Módulo de Experiências Japonês"
Ou ainda:
El Jem - um anfiteatro na Tunísia
Jem e as Hologramas - um desenho animado
Jem and the Holograms (filme) - um filme baseado na franquia homónima dos anos 80

Desambiguação